Духо́вная акаде́мия — закрытое конфессиональное учебное заведение (как правило православное), дающие высшее духовное образование, для служения Церкви в виде пастырской, преподавательской и научно-богословской деятельности.

Духовные академии 
 Русская православная церковь

 Киевская духовная академия (1819—1919, с 1992)
 Московская духовная академия (1814—1922, с 1944)
 Санкт-Петербургская духовная академия (1797—1918, с 1945)
 Сретенская духовная академия (с 2021)
 Казанская духовная академия (1797—1818, 1842—1918)
 Минская духовная академия (с 1996)
 Кишинёвская духовная академия (с 1997)

 другие православные церкви
 Свято-Сергиевский православный богословский институт (в 1935 году даровано право именоваться Свято-Сергиевской духовной академией)
 Тбилисская духовная академия
 Софийская духовная академия (1951—1991) действовала взамен упразднённого богословского факультета Софийского университета
 Торонтская православная духовная академия (с 1998)

 неправославные
 Варшавская римско-католическая духовная академия (1836—1867)
 Императорская римско-католическая духовная академия (1842—1918)
 Санкт-Петербургская Римско-католическая семинария (1879—1917)
 Эчмиадзинская академия — высшее учебное заведение Армянской апостольской церкви
 Заокская духовная академия — структура в составе Заокского адвентистского университета, принадлежащая Адвентистам седьмого дня. (с 1988)
 Теологический институт Церкви Ингрии — высшее духовное учебное заведение для подготовки пасторов и приходского актива Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии (с 1995)

Литература 
 
 
 
 
 

Академии (вузы)
Христианские учебные заведения